Krizman ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Krizman (1913–1994), jugoslawischer Historiker
 Hinko Krizman (1881–1958), jugoslawischer Politiker
 Lew Natanowitsch Krizman (1890–1938), Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Tomislav Krizman (1882–1955), jugoslawischer Maler

Siehe auch:
 Križman